Willikens ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Willikens (* 1939), deutscher Maler
 Dietrich Willikens (1915–2004), deutscher Generalleutnant
 Hans Willikens (* 1880), preußischer Offizier und Landrat
 Werner Willikens (1893–1961), deutscher Politiker in der Zeit des Nationalsozialismus